Paul Kurceba (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Rebels de Red Deer dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Rebels de Red Deer || LHOu ||53 ||3 ||0 ||3 ||48 ||13 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2004-2005 || Rebels de Red Deer || LHOu ||66 ||4 ||14 ||18 ||106 ||7 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || Rebels de Red Deer || LHOu ||15 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Ice de Kootenay || LHOu ||52 ||4 ||16 ||20 ||92 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2006-2007 || Ice de Kootenay || LHOu ||71 ||4 ||12 ||16 ||108 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8 
|-
|2007-2008 || Ice de Kootenay || LHOu ||66 ||4 ||24 ||28 ||135 ||10 ||0 ||3 ||3 ||25 
|- 
|2008-2009 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||25 ||2 ||5 ||7 ||34 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2009-2010 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||15 ||0 ||3 ||3 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|- 
|2010-2011 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||12 ||1 ||3 ||4 ||47 || || || || || 
|- 
|2011-2012 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||19 ||0 ||4 ||4 ||66 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Ice de Kootenay
Défenseur de hockey sur glace